Edward Turnour (1617–1676), Speaker de la Chambre des communes ;
Edward Turnour (1643-1721), fils de celui qui précède, député pour Orford ;
Edward Turnour (1734–1788), arrière petit-fils de celui qui précède ;
Edward Turnour (1758–1831), fils de celui qui précède ;
Edward Turnour (1784–1833), fils de celui qui précède ;
Edward Turnour (1810–1879), fils de celui qui précède ;
Edward Turnour (1837–1907), fils de celui qui précède ;
Edward Turnour (1883–1962), fils de celui qui précède.